Akbarzadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Masud Akbarzadeh, deutsch-iranischer Stand-up-Comedian und Kabarettist
 Pejman Akbarzadeh (* 1980), iranischer Musiker, Journalist, Wissenschaftler und Radio-Produzent
 Sadegh Ali Akbarzadeh Khoi (* 1932), iranischer Boxer
 Shahram Akbarzadeh, Politikwissenschaftler